Le Championnat du monde double mixte de curling 2015 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il est organisé en Russie dans la ville de Sotchi au Centre de curling Ice Cube du 18 au .
L'événement s'est tenu conjointement avec les Championnat du monde senior de curling.

Équipes 
Les équipes sont répertoriées comme suit:

Classement Round Robin

Résultats des sessions

Groupe A

Samedi 18 avril 
Session 1
- 9h00

Dimanche 19 avril 
Session 2
- 11h15

Session 3
- 21h00

Lundi 20 avril 
Session  4
- 11h15

Mardi 21 avril 
Session 5
- 8h00

Session 6
- 17h45

Mercredi 22 avril 
Session 7
- 19h30

Jeudi 23 avril 
Session 8
- 11h15

Session 9
- 17h45

Groupe B

Samedi 18 avril 
Session 1
- 12h30

Session 2
- 19h30

Dimanche 19 avril 
Session 3
- 14h30

Lundi 20 avril 
Session 4
- 9h00

Mardi 21 avril 
Session 5
- 11h15

Session 6
- 21h00

Mercredi 22 avril 
Session 7
- 12h30

Jeudi 23 avril 
Session 8
- 8h00

Session 9
- 14h30

Groupe C

Samedi 18 avril 
Session 1
- 16h00

Dimanche 19 avril 
Session 2
- 8h00

Session 3
- 17h45

Lundi 20 avril 
Session 4
- 12h30

Session 5
- 19h30

Mardi 21 avril 
Session 6
- 14h30

Mercredi 22 avril 
Session 7
- 9h00

Session 8
- 16h00

Jeudi 23 avril 
Session 9
- 21h00

Tie-breakers 
Vendredi   - 8h00

Play-offs

Feuilles de tournois

Qualification 
Vendredi  - 15h30

Quart de final 
Vendredi  - 20h00

Demi-finale 
Samedi  - 10h30

Médaille de Bronze 
Samedi  - 15h30

Médaille d'Or 
Samedi  - 15h30

Références

Liens externes 

2015
Curling double mixte
Curling double mixte 2015
Monde double mixte 2015
Sport en Russie en 2015
Sport en avril 2015
Événement sportif à Sotchi